Список чешуекрылых Австрии — перечень дневных бабочек и молей, которые были зарегистрированы в Австрии.

Согласно последним оценкам, существует 4 021 видов чешуекрылых, которые встречаются на территории Австрии.

Легенда 
В перечень входят краткие сведения:
— о латинском названии вида, его роде, автор описательной статьи вида и её год публикации

Дневные бабочки

Hesperiidae 
 Carcharodus alceae (Esper, 1780)
 Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
 Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
 Pyrgus alveus (Hubner, 1803)
 Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)
 Pyrgus armoricanus (Oberthur, 1910)
 Pyrgus cacaliae (Rambur, 1839)
 Pyrgus carlinae (Rambur, 1839)
 Pyrgus carthami (Hubner, 1813)
 Pyrgus cirsii (Rambur, 1839)
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
 Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)
 Pyrgus onopordi (Rambur, 1839)
 Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
 Pyrgus warrenensis (Verity, 1928)
 Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Lycaenidae 
 Aricia agestis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia eumedon (Esper, 1780)
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
 Cupido osiris (Meigen, 1829)
 Cupido argiades'' (Pallas, 1771)
 Cupido decolorata (Staudinger, 1886)
 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
 Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Lycaena helle (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena thersamon (Esper, 1784)
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
 Phengaris alcon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
 Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779)
 Phengaris teleius (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus glandon (de Prunner, 1798)
 Plebejus orbitulus (de Prunner, 1798)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
 Plebejus optilete (Knoch, 1781)
 Polyommatus admetus (Esper, 1783)
 Polyommatus damon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus coridon (Poda, 1761)
 Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
 Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
 Pseudophilotes baton (Bergstrasser, 1779)
 Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
 Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
 Satyrium ilicis (Esper, 1779)
 Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
 Satyrium spini (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Satyrium w-album (Knoch, 1782)
 Scolitantides orion (Pallas, 1771)
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

 Nymphalidae 
 Aglais io (Linnaeus, 1758)
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
 Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apatura iris (Linnaeus, 1758)
 Apatura metis Freyer, 1829
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
 Arethusana arethusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
 Argynnis adippe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
 Argynnis pandora (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
 Boloria napaea (Hoffmannsegg, 1804)
 Boloria pales (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Boloria dia (Linnaeus, 1767)
 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
 Boloria selene (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Boloria thore (Hubner, 1803)
 Boloria titania (Esper, 1793)
 Boloria eunomia (Esper, 1799)
 Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780)
 Brenthis hecate (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
 Brintesia circe (Fabricius, 1775)
 Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha gardetta (de Prunner, 1798)
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
 Coenonympha tullia (Muller, 1764)
 Erebia aethiops (Esper, 1777)
 Erebia alberganus (de Prunner, 1798)
 Erebia calcaria Lorkovic, 1953
 Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792)
 Erebia claudina (Borkhausen, 1789)
 Erebia epiphron (Knoch, 1783)
 Erebia eriphyle (Freyer, 1836)
 Erebia euryale (Esper, 1805)
 Erebia flavofasciata Heyne, 1895
 Erebia gorge (Hubner, 1804)
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
 Erebia manto (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Erebia medusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Erebia melampus (Fuessly, 1775)
 Erebia meolans (Prunner, 1798)
 Erebia mnestra (Hubner, 1804)
 Erebia montanus (de Prunner, 1798)
 Erebia nivalis Lorkovic & De Lesse, 1954
 Erebia oeme (Hubner, 1804)
 Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
 Erebia pharte (Hubner, 1804)
 Erebia pluto (de Prunner, 1798)
 Erebia pronoe (Esper, 1780)
 Erebia stirius (Godart, 1824)
 Erebia styx (Freyer, 1834)
 Erebia tyndarus (Esper, 1781)
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
 Euphydryas cynthia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euphydryas intermedia (Menetries, 1859)
 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
 Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
 Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764)
 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)
 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
 Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
 Libythea celtis (Laicharting, 1782)
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
 Limenitis reducta Staudinger, 1901
 Lopinga achine (Scopoli, 1763)
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
 Melitaea asteria Freyer, 1828
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
 Melitaea aurelia Nickerl, 1850
 Melitaea britomartis Assmann, 1847
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
 Melitaea diamina (Lang, 1789)
 Melitaea didyma (Esper, 1778)
 Melitaea parthenoides Keferstein, 1851
 Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Melitaea trivia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Melitaea varia Meyer-Dur, 1851
 Minois dryas (Scopoli, 1763)
 Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
 Neptis sappho (Pallas, 1771)
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
 Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)
 Oeneis glacialis (Moll, 1783)
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
 Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

 Papilionidae 
 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
 Papilio machaon Linnaeus, 1758
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
 Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
 Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermuller, 1775)

 Pieridae 
 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905
 Colias chrysotheme (Esper, 1781)
 Colias croceus (Fourcroy, 1785)
 Colias erate (Esper, 1805)
 Colias hyale (Linnaeus, 1758)
 Colias myrmidone (Esper, 1781)
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761)
 Colias phicomone (Esper, 1780)
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
 Leptidea morsei (Fenton, 1882)
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
 Pieris bryoniae (Hubner, 1806)
 Pieris ergane (Geyer, 1828)
 Pieris mannii (Mayer, 1851)
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
 Pontia callidice (Hubner, 1800)
 Pontia edusa (Fabricius, 1777)

 Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

 Моли 

 Adelidae 
 Adela albicinctella Mann, 1852
 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adela homalella Staudinger, 1859
 Adela mazzolella (Hubner, 1801)
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
 Adela violella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cauchas albiantennella (Burmann, 1943)
 Cauchas fibulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763)
 Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833)
 Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
 Nematopogon adansoniella (Villers, 1789)
 Nematopogon magna (Zeller, 1878)
 Nematopogon metaxella (Hubner, 1813)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
 Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
 Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora associatella (Zeller, 1839)
 Nemophora congruella (Zeller, 1839)
 Nemophora cupriacella (Hubner, 1819)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)
 Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
 Nemophora istrianellus (Heydenreich, 1851)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)
 Nemophora minimella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nemophora ochsenheimerella (Hubner, 1813)
 Nemophora pfeifferella (Hubner, 1813)
 Nemophora prodigellus (Zeller, 1853)
 Nemophora raddaella (Hubner, 1793)
 Nemophora violellus (Herrich-Schaffer in Stainton, 1851)

 Alucitidae 
 Alucita desmodactyla Zeller, 1847
 Alucita grammodactyla Zeller, 1841
 Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758
 Alucita huebneri Wallengren, 1859
 Pterotopteryx dodecadactyla <small>Hubner, 1813</sma>

 Argyresthiidae 
 Argyresthia abdominalis Zeller, 1839
 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
 Argyresthia aurulentella Stainton, 1849
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hubner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
 Argyresthia fundella (Fischer von Roslerstamm, 1835)
 Argyresthia glaucinella Zeller, 1839
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
 Argyresthia pulchella Lienig & Zeller, 1846
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)
 Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
 Argyresthia submontana Frey, 1871
 Argyresthia tarmanni Gibeaux, 1993
 Argyresthia amiantella (Zeller, 1847)
 Argyresthia arceuthina Zeller, 1839
 Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
 Argyresthia dilectella Zeller, 1847
 Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
 Argyresthia illuminatella Zeller, 1839
 Argyresthia laevigatella Herrich-Schaffer, 1855
 Argyresthia praecocella Zeller, 1839
 Argyresthia thuiella (Packard, 1871)
 Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871

 Autostichidae 
 Apatema mediopallidum Walsingham, 1900
 Apatema whalleyi (Popescu-Gorj & Capuse, 1965)
 Deroxena venosulella (Moschler, 1862)
 Holcopogon bubulcellus (Staudinger, 1859)
 Oegoconia caradjai Popescu-Gorj & Capuse, 1965
 Oegoconia deauratella (Herrich-Schaffer, 1854)
 Oegoconia novimundi (Busck, 1915)
 Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828)
 Oegoconia uralskella Popescu-Gorj & Capuse, 1965
 Symmoca achrestella Rebel, 1889
 Symmoca caliginella Mann, 1867
 Symmoca dolomitana Huemer & Gozmany, 1992
 Symmoca signella (Hubner, 1796)

 Batrachedridae 
 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

 Bedelliidae 
 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

 Blastobasidae 
 Blastobasis huemeri Sinev, 1993
 Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
 Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
 Hypatopa inunctella Zeller, 1839
 Hypatopa segnella (Zeller, 1873)

 Brachodidae 
 Brachodes appendiculata (Esper, 1783)
 Brachodes pumila (Ochsenheimer, 1808)

 Brahmaeidae 
 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
 Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermuller, 1775)

 Bucculatricidae 
 Bucculatrix absinthii Gartner, 1865
 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix alpina Frey, 1870
 Bucculatrix argentisignella Herrich-Schaffer, 1855
 Bucculatrix artemisiella Herrich-Schaffer, 1855
 Bucculatrix atagina Wocke, 1876
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix clavenae Klimesch, 1950
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix fatigatella Heyden, 1863
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
 Bucculatrix herbalbella Chretien, 1915
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix noltei Petry, 1912
 Bucculatrix pannonica Deschka, 1982
 Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848
 Bucculatrix ulmifoliae M. Hering, 1931

 Carposinidae 
 Carposina berberidella Herrich-Schaffer, 1854
 Carposina scirrhosella Herrich-Schaffer, 1854

 Chimabachidae 
 Dasystoma salicella (Hubner, 1796)
 Diurnea fagella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermuller, 1775)

 Choreutidae 
 Anthophila abhasica Danilevsky, 1969
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Choreutis diana (Hubner, 1822)
 Choreutis nemorana (Hubner, 1799)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Prochoreutis holotoxa (Meyrick, 1903)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
 Prochoreutis stellaris (Zeller, 1847)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)

 Coleophoridae 
 Augasma aeratella (Zeller, 1839)
 Coleophora achaenivora Hofmann, 1877
 Coleophora acrisella Milliere, 1872
 Coleophora adjectella Hering, 1937
 Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
 Coleophora adspersella Benander, 1939
 Coleophora ahenella Heinemann, 1877
 Coleophora albella (Thunberg, 1788)
 Coleophora albicans Zeller, 1849
 Coleophora albicostella (Duponchel, 1842)
 Coleophora albidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora albilineella Toll, 1960
 Coleophora albitarsella Zeller, 1849
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora aleramica Baldizzone & Stubner, 2007
 Coleophora alnifoliae Barasch, 1934
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
 Coleophora altivagella Toll, 1952
 Coleophora amellivora Baldizzone, 1979
 Coleophora anatipenella (Hubner, 1796)
 Coleophora antennariella Herrich-Schaffer, 1861
 Coleophora argentula (Stephens, 1834)
 Coleophora artemisicolella Bruand, 1855
 Coleophora asteris Muhlig, 1864
 Coleophora astragalella Zeller, 1849
 Coleophora auricella (Fabricius, 1794)
 Coleophora autumnella (Duponchel, 1843)
 Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora ballotella (Fischer v. Roslerstamm, 1839)
 Coleophora betulella Heinemann, 1877
 Coleophora bilineatella Zeller, 1849
 Coleophora bilineella Herrich-Schaffer, 1855
 Coleophora binderella (Kollar, 1832)
 Coleophora brevipalpella Wocke, 1874
 Coleophora burmanni Toll, 1952
 Coleophora caelebipennella Zeller, 1839
 Coleophora caespititiella Zeller, 1839
 Coleophora campestriphaga Baldizzone & Patzak, 1980
 Coleophora cecidophorella Oudejans, 1972
 Coleophora chamaedriella Bruand, 1852
 Coleophora chrysanthemi Hofmann, 1869
 Coleophora ciconiella Herrich-Schaffer, 1855
 Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
 Coleophora colutella (Fabricius, 1794)
 Coleophora congeriella Staudinger, 1859
 Coleophora conspicuella Zeller, 1849
 Coleophora conyzae Zeller, 1868
 Coleophora coracipennella (Hubner, 1796)
 Coleophora cornutella Herrich-Schaffer, 1861
 Coleophora coronillae Zeller, 1849
 Coleophora currucipennella Zeller, 1839
 Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846
 Coleophora dentiferella Toll, 1952
 Coleophora derasofasciella Klimesch, 1952
 Coleophora dianthi Herrich-Schaffer, 1855
 Coleophora dignella Toll, 1961
 Coleophora directella Zeller, 1849
 Coleophora discordella Zeller, 1849
 Coleophora ditella Zeller, 1849
 Coleophora flaviella Mann, 1857
 Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
 Coleophora frankii Schmidt, 1886
 Coleophora fringillella Zeller, 1839
 Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora fuscociliella Zeller, 1849
 Coleophora fuscocuprella Herrich-Schaffer, 1855
 Coleophora galbulipennella Zeller, 1838
 Coleophora gallipennella (Hubner, 1796)
 Coleophora gardesanella Toll, 1954
 Coleophora genistae Stainton, 1857
 Coleophora glaseri Toll, 1961
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
 Coleophora glitzella Hofmann, 1869
 Coleophora granulatella Zeller, 1849
 Coleophora gryphipennella (Hubner, 1796)
 Coleophora halophilella Zimmermann, 1926
 Coleophora hartigi Toll, 1944
 Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
 Coleophora hungariae Gozmany, 1955
 Coleophora hydrolapathella Hering, 1921
 Coleophora ibipennella Zeller, 1849
 Coleophora idaeella Hofmann, 1869
 Coleophora inulae Wocke, 1877
 Coleophora juncicolella Stainton, 1851
 Coleophora kroneella Fuchs, 1899
 Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
 Coleophora laricella (Hubner, 1817)
 Coleophora ledi Stainton, 1860
 Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora lineolea (Haworth, 1828)
 Coleophora linosyris Hering, 1937
 Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849
 Coleophora lixella Zeller, 1849
 Coleophora longicornella Constant, 1893
 Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
 Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
 Coleophora mayrella (Hubner, 1813)
 Coleophora medelichensis Krone, 1908
 Coleophora meridionella Rebel, 1912
 Coleophora millefolii Zeller, 1849
 Coleophora milvipennis Zeller, 1839
 Coleophora motacillella Zeller, 1849
 Coleophora niveiciliella Hofmann, 1877
 Coleophora niveicostella Zeller, 1839
 Coleophora niveistrigella Wocke, 1877
 Coleophora nubivagella Zeller, 1849
 Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
 Coleophora obscenella Herrich-Schaffer, 1855
 Coleophora obtectella Zeller, 1849
 Coleophora obviella Rebel, 1914
 Coleophora ochrea (Haworth, 1828)
 Coleophora ochripennella Zeller, 1849
 Coleophora odorariella Muhlig, 1857
 Coleophora onobrychiella Zeller, 1849
 Coleophora ononidella Milliere, 1879
 Coleophora onopordiella Zeller, 1849
 Coleophora orbitella Zeller, 1849
 Coleophora oriolella Zeller, 1849
 Coleophora ornatipennella (Hubner, 1796)
 Coleophora otidipennella (Hubner, 1817)
 Coleophora pappiferella Hofmann, 1869
 Coleophora paradrymidis Toll, 1949
 Coleophora paripennella Zeller, 1839
 Coleophora partitella Zeller, 1849
 Coleophora peisoniella Kasy, 1965
 Coleophora pennella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora pratella Zeller, 1871
 Coleophora preisseckeri Toll, 1942
 Coleophora prunifoliae Doets, 1944
 Coleophora pseudociconiella Toll, 1952
 Coleophora pseudoditella Baldizzone & Patzak, 1983
 Coleophora pseudolinosyris Kasy, 1979
 Coleophora pseudorepentis Toll, 1960
 Coleophora ptarmicia Walsingham, 1910
 Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874
 Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
 Coleophora ramosella Zeller, 1849
 Coleophora rectilineella Fischer v. Roslerstamm, 1843
 Coleophora repentis Klimesch, 1947
 Coleophora riffelensis Rebel, 1913
 Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1877
 Coleophora saponariella Heeger, 1848
 Coleophora saturatella Stainton, 1850
 Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
 Coleophora sergiella Falkovitsh, 1979
 Coleophora serpylletorum Hering, 1889
 Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
 Coleophora serratulella Herrich-Schaffer, 1855
 Coleophora settarii Wocke, 1877
 Coleophora siccifolia Stainton, 1856
 Coleophora silenella Herrich-Schaffer, 1855
 Coleophora solitariella Zeller, 1849
 Coleophora spinella (Schrank, 1802)
 Coleophora spiraeella Rebel, 1916
 Coleophora squalorella Zeller, 1849
 Coleophora squamella Constant, 1885
 Coleophora squamosella Stainton, 1856
 Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
 Coleophora stramentella Zeller, 1849
 Coleophora striatipennella Nylander in Tengstrom, 1848
 Coleophora succursella Herrich-Schaffer, 1855
 Coleophora supinella Ortner, 1949
 Coleophora svenssoni Baldizzone, 1985
 Coleophora sylvaticella Wood, 1892
 Coleophora taeniipennella Herrich-Schaffer, 1855
 Coleophora tamesis Waters, 1929
 Coleophora tanaceti Muhlig, 1865
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
 Coleophora thymi Hering, 1942
 Coleophora tolli Klimesch, 1951
 Coleophora trifariella Zeller, 1849
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora trigeminella Fuchs, 1881
 Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
 Coleophora uliginosella Glitz, 1872
 Coleophora unigenella Svensson, 1966
 Coleophora unipunctella Zeller, 1849
 Coleophora vacciniella Herrich-Schaffer, 1861
 Coleophora valesianella Zeller, 1849
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora vibicella (Hubner, 1813)
 Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
 Coleophora vicinella Zeller, 1849
 Coleophora violacea (Strom, 1783)
 Coleophora virgatella Zeller, 1849
 Coleophora virgaureae Stainton, 1857
 Coleophora vitisella Gregson, 1856
 Coleophora vulnerariae Zeller, 1839
 Coleophora vulpecula Zeller, 1849
 Coleophora wockeella Zeller, 1849
 Coleophora zelleriella Heinemann, 1854
 Goniodoma auroguttella (Fischer v. Roslerstamm, 1841)
 Metriotes lutarea (Haworth, 1828)

 Cosmopterigidae 
 Ascalenia vanella (Frey, 1860)
 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix schmidiella Frey, 1856
 Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
 Cosmopterix zieglerella (Hubner, 1810)
 Eteobalea albiapicella (Duponchel, 1843)
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Eteobalea intermediella (Riedl, 1966)
 Eteobalea serratella (Treitschke, 1833)
 Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
 Isidiella nickerlii (Nickerl, 1864)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia nodosella (Bruand, 1851)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)
 Pyroderces klimeschi Rebel, 1938
 Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)
 Stagmatophora heydeniella (Fischer von Roslerstamm, 1838)
 Vulcaniella extremella (Wocke, 1871)
 Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839)

 Cossidae 
 Acossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)
 Parahypopta caestrum (Hubner, 1808)
 Phragmataecia castaneae (Hubner, 1790)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

 Crambidae 
 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila biarmicus (Tengstrom, 1865)
 Agriphila deliella (Hubner, 1813)
 Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
 Agriphila hungaricus (A. Schmidt, 1909)
 Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
 Agriphila selasella (Hubner, 1813)
 Agriphila straminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila tolli (Bleszynski, 1952)
 Agriphila tristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Anania coronata (Hufnagel, 1767)
 Anania crocealis (Hubner, 1796)
 Anania funebris (Strom, 1768)
 Anania fuscalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania luctualis (Hubner, 1793)
 Anania perlucidalis (Hubner, 1809)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Anania terrealis (Treitschke, 1829)
 Anania testacealis (Zeller, 1847)
 Anania verbascalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aporodes floralis (Hubner, 1809)
 Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
 Calamotropha aureliellus (Fischer v. Roslerstamm, 1841)
 Calamotropha paludella (Hubner, 1824)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Catharia pyrenaealis (Duponchel, 1843)
 Catharia simplonialis (Heydenreich, 1851)
 Catoptria combinella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria conchella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria confusellus (Staudinger, 1882)
 Catoptria falsella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria fulgidella (Hubner, 1813)
 Catoptria furcatellus (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria languidellus (Zeller, 1863)
 Catoptria luctiferella (Hubner, 1813)
 Catoptria lythargyrella (Hubner, 1796)
 Catoptria maculalis (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria myella (Hubner, 1796)
 Catoptria mytilella (Hubner, 1805)
 Catoptria osthelderi (Lattin, 1950)
 Catoptria permutatellus (Herrich-Schaffer, 1848)
 Catoptria petrificella (Hubner, 1796)
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
 Catoptria pyramidellus (Treitschke, 1832)
 Catoptria speculalis Hubner, 1825
 Catoptria verellus (Zincken, 1817)
 Chilo phragmitella (Hubner, 1805)
 Cholius luteolaris (Scopoli, 1772)
 Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)
 Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Cornifrons ulceratalis Lederer, 1858
 Crambus alienellus Germar & Kaulfuss, 1817
 Crambus ericella (Hubner, 1813)
 Crambus hamella (Thunberg, 1788)
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlella (Scopoli, 1763)
 Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
 Crambus silvella (Hubner, 1813)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
 Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
 Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dolicharthria stigmosalis (Herrich-Schaffer, 1848)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hubner, 1796)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Elophila rivulalis (Duponchel, 1834)
 Epascestria pustulalis (Hubner, 1823)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Eudonia delunella (Stainton, 1849)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
 Eudonia petrophila (Standfuss, 1848)
 Eudonia phaeoleuca (Zeller, 1846)
 Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
 Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
 Eudonia vallesialis (Duponchel, 1832)
 Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Evergestis politalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)
 Friedlanderia cicatricella (Hubner, 1824)
 Gesneria centuriella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Hellula undalis (Fabricius, 1781)
 Loxostege deliblatica Szent-Ivany & Uhrik-Meszaros, 1942
 Loxostege fascialis (Hubner, 1796)
 Loxostege manualis (Geyer, 1832)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Loxostege virescalis (Guenee, 1854)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mecyna lutealis (Duponchel, 1833)
 Mecyna trinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Metasia carnealis (Treitschke, 1829)
 Metasia ophialis (Treitschke, 1829)
 Metaxmeste phrygialis (Hubner, 1796)
 Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)
 Nascia cilialis (Hubner, 1796)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
 Orenaia alpestralis (Fabricius, 1787)
 Orenaia andereggialis (Herrich-Schaffer, 1851)
 Orenaia helveticalis (Herrich-Schaffer, 1851)
 Orenaia lugubralis (Lederer, 1857)
 Ostrinia nubilalis (Hubner, 1796)
 Ostrinia palustralis (Hubner, 1796)
 Ostrinia quadripunctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
 Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Parapoynx nivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hubner, 1796)
 Paratalanta pandalis (Hubner, 1825)
 Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
 Pediasia contaminella (Hubner, 1796)
 Pediasia fascelinella (Hubner, 1813)
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pediasia matricella (Treitschke, 1832)
 Pediasia pedriolellus (Duponchel, 1836)
 Platytes alpinella (Hubner, 1813)
 Platytes cerussella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Psammotis pulveralis (Hubner, 1796)
 Pyrausta aerealis (Hubner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta coracinalis Leraut, 1982
 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta falcatalis Guenee, 1854
 Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta obfuscata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hubner, 1796)
 Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
 Pyrausta virginalis Duponchel, 1832
 Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763)
 Sclerocona acutella (Eversmann, 1842)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
 Scoparia conicella (La Harpe, 1863)
 Scoparia ingratella (Zeller, 1846)
 Scoparia italica Turati, 1919
 Scoparia manifestella (Herrich-Schaffer, 1848)
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
 Talis quercella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
 Titanio normalis (Hubner, 1796)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
 Udea alpinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea austriacalis (Herrich-Schaffer, 1851)
 Udea carniolica Huemer & Tarmann, 1989
 Udea cyanalis (La Harpe, 1855)
 Udea decrepitalis (Herrich-Schaffer, 1848)
 Udea elutalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea ferrugalis (Hubner, 1796)
 Udea fulvalis (Hubner, 1809)
 Udea hamalis (Thunberg, 1788)
 Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
 Udea lutealis (Hubner, 1809)
 Udea murinalis (Fischer v. Roslerstamm, 1842)
 Udea nebulalis (Hubner, 1796)
 Udea olivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea prunalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea rhododendronalis (Duponchel, 1834)
 Udea uliginosalis (Stephens, 1834)
 Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
 Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schaffer, 1848)
 Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821)

 Douglasiidae 
 Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
 Tinagma anchusella (Benander, 1936)
 Tinagma balteolella (Fischer von Roslerstamm, 1841)
 Tinagma dryadis Staudinger, 1872
 Tinagma hedemanni (Caradja, 1920)
 Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839
 Tinagma signatum Gaedike, 1991

 Drepanidae 
 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Asphalia ruficollis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
 Sabra harpagula (Esper, 1786)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hubner, 1803)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
 Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

 Elachistidae 
 Agonopterix adspersella (Kollar, 1832)
 Agonopterix alpigena (Frey, 1870)
 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hubner, 1813)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
 Agonopterix atomella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
 Agonopterix carduella (Hubner, 1817)
 Agonopterix cervariella (Constant, 1884)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix cluniana Huemer & Lvovsky, 2000
 Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix doronicella (Wocke, 1849)
 Agonopterix furvella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hippomarathri (Nickerl, 1864)
 Agonopterix hypericella (Hubner, 1817)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix nanatella (Stainton, 1849)
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix oinochroa (Turati, 1879)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix parilella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix petasitis (Standfuss, 1851)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix pupillana (Wocke, 1887)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix putridella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix rotundella (Douglas, 1846)
 Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)
 Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
 Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864)
 Agonopterix silerella (Stainton, 1865)
 Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Anchinia cristalis (Scopoli, 1763)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anchinia grisescens Frey, 1856
 Anchinia laureolella Herrich-Schaffer, 1854
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)
 Cacochroa permixtella (Herrich-Schaffer, 1854)
 Chrysoclista lathamella (T. Fletcher, 1936)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
 Chrysoclista splendida Karsholt, 1997
 Depressaria absynthiella Herrich-Schaffer, 1865
 Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
 Depressaria badiella (Hubner, 1796)
 Depressaria beckmanni Heinemann, 1870
 Depressaria bupleurella Heinemann, 1870
 Depressaria cervicella Herrich-Schaffer, 1854
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria daucivorella Ragonot, 1889
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775)
 Depressaria douglasella Stainton, 1849
 Depressaria emeritella Stainton, 1849
 Depressaria heydenii Zeller, 1854
 Depressaria hofmanni Stainton, 1861
 Depressaria lacticapitella Klimesch, 1942
 Depressaria leucocephala Snellen, 1884
 Depressaria libanotidella Schlager, 1849
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
 Depressaria silesiaca Heinemann, 1870
 Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
 Depressaria dictamnella (Treitschke, 1835)
 Dystebenna stephensi (Stainton, 1849)
 Elachista adscitella Stainton, 1851
 Elachista argentella (Clerck, 1759)
 Elachista atrisquamosa Staudinger, 1880
 Elachista baldizzonei Traugott-Olsen, 1996
 Elachista baldizzonella Traugott-Olsen, 1985
 Elachista bedellella (Sircom, 1848)
 Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
 Elachista chrysodesmella Zeller, 1850
 Elachista cingillella (Herrich-Schaffer, 1855)
 Elachista collitella (Duponchel, 1843)
 Elachista dalmatiensis Traugott-Olsen, 1992
 Elachista dispilella Zeller, 1839
 Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
 Elachista festucicolella Zeller, 1859
 Elachista gangabella Zeller, 1850
 Elachista grandella Traugott-Olsen, 1992
 Elachista gregori Traugott-Olsen, 1988
 Elachista hallini Traugott-Olsen, 1992
 Elachista hedemanni Rebel, 1899
 Elachista heinemanni Frey, 1866
 Elachista heringi Rebel, 1899
 Elachista imbi Traugott-Olsen, 1992
 Elachista intrigella Traugott-Olsen, 1992
 Elachista karsholti Traugott-Olsen, 1992
 Elachista klimeschiella Parenti, 2002
 Elachista lugdunensis Frey, 1859
 Elachista mannella Traugott-Olsen, 1992
 Elachista manni Traugott-Olsen, 1990
 Elachista metella Kaila, 2002
 Elachista multipunctella Traugott-Olsen, 1992
 Elachista nielspederi Traugott-Olsen, 1992
 Elachista nitidulella (Herrich-Schaffer, 1885)
 Elachista nolckeni Sulcs, 1992
 Elachista nuraghella Amsel, 1951
 Elachista obliquella Stainton, 1854
 Elachista occulta Parenti, 1978
 Elachista pocopunctella Traugott-Olsen, 1992
 Elachista pollinariella Zeller, 1839
 Elachista pollutella Duponchel, 1843
 Elachista pullicomella Zeller, 1839
 Elachista punctella Traugott-Olsen, 1992
 Elachista revinctella Zeller, 1850
 Elachista rudectella Stainton, 1851
 Elachista spumella Caradja, 1920
 Elachista squamosella (Duponchel, 1843)
 Elachista subalbidella Schlager, 1847
 Elachista subocellea (Stephens, 1834)
 Elachista svenssoni Traugott-Olsen, 1988
 Elachista triatomea (Haworth, 1828)
 Elachista triseriatella Stainton, 1854
 Elachista unifasciella (Haworth, 1828)
 Elachista vanderwolfi Traugott-Olsen, 1992
 Elachista kalki Parenti, 1978
 Elachista albicapilla Hofner, 1918
 Elachista albidella Nylander, 1848
 Elachista albifrontella (Hubner, 1817)
 Elachista alpinella Stainton, 1854
 Elachista anserinella Zeller, 1839
 Elachista apicipunctella Stainton, 1849
 Elachista argentifasciella Hofner, 1898
 Elachista atricomella Stainton, 1849
 Elachista biatomella (Stainton, 1848)
 Elachista bifasciella Treitschke, 1833
 Elachista brachypterella (Klimesch, 1990)
 Elachista canapennella (Hubner, 1813)
 Elachista cinereopunctella (Haworth, 1828)
 Elachista compsa Traugott-Olsen, 1974
 Elachista consortella Stainton, 1851
 Elachista contaminatella Zeller, 1847
 Elachista diederichsiella E. Hering, 1889
 Elachista dimicatella Rebel, 1903
 Elachista elegans Frey, 1859
 Elachista eleochariella Stainton, 1851
 Elachista exactella (Herrich-Schaffer, 1855)
 Elachista excelsicola Braun, 1948
 Elachista freyerella (Hubner, 1825)
 Elachista geminatella (Herrich-Schaffer, 1855)
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
 Elachista griseella (Duponchel, 1843)
 Elachista herrichii Frey, 1859
 Elachista humilis Zeller, 1850
 Elachista juliensis Frey, 1870
 Elachista kilmunella Stainton, 1849
 Elachista luticomella Zeller, 1839
 Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
 Elachista martinii O. Hofmann, 1898
 Elachista nobilella Zeller, 1839
 Elachista occidentalis Frey, 1882
 Elachista orstadii N. Palm, 1943
 Elachista pigerella (Herrich-Schaffer, 1854)
 Elachista poae Stainton, 1855
 Elachista pomerana Frey, 1870
 Elachista quadripunctella (Hubner, 1825)
 Elachista rufocinerea (Haworth, 1828)
 Elachista scirpi Stainton, 1887
 Elachista serricornis Stainton, 1854
 Elachista subnigrella Douglas, 1853
 Elachista tengstromi Kaila, Bengtsson, Sulcs & Junnilainen, 2001
 Elachista tetragonella (Herrich-Schaffer, 1855)
 Elachista trapeziella Stainton, 1849
 Elachista utonella Frey, 1856
 Elachista wieseriella Huemer, 2000
 Elachista zernyi Hartig, 1941
 Elachista zonulae Sruoga, 1992
 Ethmia aurifluella (Hubner, 1810)
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
 Ethmia candidella (Alpheraky, 1908)
 Ethmia chrysopygella (Kolenati, 1846)
 Ethmia dodecea (Haworth, 1828)
 Ethmia fumidella (Wocke, 1850)
 Ethmia haemorrhoidella (Eversmann, 1844)
 Ethmia lugubris (Staudinger, 1879)
 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
 Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
 Ethmia terminella Fletcher, 1938
 Exaeretia ciniflonella (Lienig & Zeller, 1846)
 Exaeretia culcitella (Herrich-Schaffer, 1854)
 Exaeretia preisseckeri (Rebel, 1937)
 Fuchsia luteella (Heinemann, 1870)
 Haplochrois albanica (Rebel & Zerny, 1932)
 Haplochrois ochraceella (Rebel, 1903)
 Heinemannia festivella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heinemannia laspeyrella (Hubner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Levipalpus hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
 Luquetia lobella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orophia denisella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orophia ferrugella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orophia mendosella (Zeller, 1868)
 Orophia sordidella (Hubner, 1796)
 Perittia farinella (Thunberg, 1794)
 Perittia herrichiella (Herrich-Schaffer, 1855)
 Semioscopis avellanella (Hubner, 1793)
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)
 Stephensia abbreviatella (Stainton, 1851)
 Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

 Endromidae 
 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

 Epermeniidae 
 Epermenia aequidentellus (E. Hofmann, 1867)
 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia falciformis (Haworth, 1828)
 Epermenia illigerella (Hubner, 1813)
 Epermenia insecurella (Stainton, 1854)
 Epermenia petrusellus (Heylaerts, 1883)
 Epermenia strictellus (Wocke, 1867)
 Epermenia devotella (Heyden, 1863)
 Epermenia iniquellus (Wocke, 1867)
 Epermenia profugella (Stainton, 1856)
 Epermenia pontificella (Hubner, 1796)
 Epermenia scurella (Stainton, 1851)
 Ochromolopis ictella (Hubner, 1813)
 Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)
 Phaulernis rebeliella Gaedike, 1966
 Phaulernis statariella'' (Heyden, 1863)

Ссылки 
 European Butterflies and Moths
 Fauna Europaea

Списки:Австрия
Фауна Австрии